Otzen ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Otzen (* 1975), dänische Seglerin
 Johannes Otzen (1839–1911), deutscher Architekt
 Peter Otzen (1810–1891), schleswig-holsteinischer evangelisch-lutherischer Geistlicher und Politiker 
 Robert Otzen (1872–1934), deutscher Bauingenieur und Erfinder des Wortes Autobahn